Латышский — название населённых пунктов:

Россия 
 Латышский — посёлок в Опаринском районе Кировской области.
 Латышский — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области.

См. также 
 Латышский язык